Durán kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cerro Durán , 
 Durán (udde),

Ecuador 

 Eloy Alfaro (ort), Guayas, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar